Sandnes steht für:
 Sandnes, eine Stadt und Kommune in Rogaland, Norwegen
 Sandnes (Bygland), ein Ort der Kommune Bygland in Aust-Agder, Norwegen
 Sandnes (Hadsel), ein Dorf der Kommune Hadsel in Nordland, Norwegen
 Sandnes (Sør-Varanger), ein Ort der Kommune Sør-Varanger in Finnmark, Norwegen 
 Sandnes (Vestfirðir), ein Dorf in Vestfirðir, Island
 Sandnes Township im Yellow Medicine County, Minnesota, Vereinigte Staaten

 Sandnes (Schiff, 1950), ein historisches Schiff der Nachtroute

Sandnes ist ein Familienname; Namensträger sind:
 Arne Sandnes (Politiker, 1924) (1924–2016), norwegischer Politiker
 Arne Sandnes (Politiker, 1925) (1925–2006), norwegischer Politiker
 Cathrine Sandnes (* 1972), norwegische Journalistin, Verlegerin und Kampfsportlerin
 Stig-Ove Sandnes (* 1970), norwegischer Fußball-Manager

Siehe auch:
 Sandness